Anne Van Asbroeck – politica belga
 Paul Van Asbroeck –  tiratore a segno belga
 Peter Van Asbroeck – attore belga
 Tom Van Asbroeck – ciclista su strada belga